Black Panther Party, een revolutionaire organisatie in de Verenigde Staten
Black Panther (Marvel), een personage van Marvel Comics
Black Panther (animatieserie), een animatieserie gebaseerd op dit personage
Black Panther (film), een film uit 2018 gebaseerd op dit personage
Black Panther (band), een Chinese rockband
de bijnaam van de Britse crimineel en moordenaar Donald Neilson
de bijnaam van de 761st Tank Battalion vanwege hun logo